

Розсказово — місто, районний центр, Тамбовська область
 Розсказово — селище, Кочкуровський район, Мордовія